Ма́ртин Ха́рник (; 10 июня 1987, Гамбург, Германия) — австрийский футболист, нападающий клуба «Дассендорф». Выступал за национальную сборную Австрии.

Биография 
Эрих Харник, отец Мартина, выходец из Аллерхайлигена в Мюрцтале в Австрии, и Сюзанн Харник, мать Мартина, из Гамбурга. После того как Эрих встретил свою будущую супругу, он мигрировал в Гамбург. Мартин Харник, младший из трех детей, выросший в Гамбургском округе — Кирхвердер.

Воспитанник футбольной школы клуба SC Vier- und Marschlande, в котором в 2002 году начал карьеру. В 2006 году он перешёл в бременский «Вердер», сначала он выступал за третий состав клуба в Региональной лиге. Ему пришлось пропустить часть сезона 2007 года из-за перелома метатарзальной кости. В начале сезона 2007/08 он включен в основной состав клуба и заключил контракт до 2010 года. 15 августа 2007 года игрок дебютировал на профессиональном уровне.

В период с 2009-го по 2010-й выступал в аренде в составе «Фортуны» из Дюссельдорфа.

В 2010 году стал футболистом «Штутгарт», за который играл до 2016 года.

После этого два года был игроком «Ганновера».

25 мая 2018 года Харник подписал контракт с родным «Вердером». В сентябре 2019 года Мартин Харник на правах аренды перешел в «Гамбург».

Достижения 
 «Вердер»
 Серебряный призёр чемпионат Германии: 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Австрийского футбольного союза
 Домашняя страница игрока
 Профиль игрока на сайте 08euro.ru

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Гамбург»